Illa 
 Vescomtat d'Illa, 
 Illa (Rosselló), comuna del Rosselló
 Illa urbana o illa de cases, 
 Martí Illa i Parull
 Salvador Illa
 Setge d'Illa